Maarja ist ein weiblicher Vorname

Herkunft und Bedeutung 
Er ist die estnische Form von Maria.

Verkleinerungsvarianten sind Maarika, Mare und Marika.

Namensträgerinnen 
 Maarja Kangro (* 1973), estnische Erzählerin, Dichterin, Übersetzerin und Librettistin
 Maarja Kivi (* 1986), estnische Sängerin, ehemaliges Mitglied von Vanilla Ninja
 Maarja-Liis Ilus (* 1980), estnische Sängerin, zweimalige Teilnehmerin am Eurovision Song Contest

Siehe auch 
 Marja
 Maaria

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname